Il BMW Malaysian Open è stato un torneo femminile di tennis giocato sul cemento outdoor, facente parte della categoria International.
Si è giocato al Bukit Kiara Equestrian & Country Resort dal 2010 al 2012 e al Royal Selangor Golf Club dal 2013 al 2017 a Kuala Lumpur in Malaysia.
La prima edizione è stata giocata dal 22 al 28 febbraio 2010.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni